Die Delray Beach International Tennis Championships 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 22. bis 28. Februar 2010 in Delray Beach stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Dubai die Barclays Dubai Tennis Championships sowie in Acapulco das Abierto Mexicano Telcel gespielt. Diese zählten jedoch im Gegensatz zu den Delray Beach International Tennis Championships, welches zur Kategorie ATP World Tour 250 gehörte, zur Kategorie ATP World Tour 500.

Titelverteidiger im Einzel war Mardy Fish, der in diesem Jahr im Halbfinale ausschied. Die Einzelkonkurrenz gewann Ernests Gulbis, im Finale konnte er Ivo Karlović mit 6:2, 6:3 besiegen. Dies war der erste Titel für Gulbis auf der ATP World Tour. Im Doppel waren Bob und Mike Bryan die Titelverteidiger, welche das Turnier wiederum gewinnen konnten. Im Finale besiegten sie das deutsch-slowenische Duo Philipp Marx und Igor Zelenay in zwei Sätzen und sicherten sich ihren 58. gemeinsamen Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 442.500 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 500.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 20. bis 22. Februar 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 72 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 50 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 130 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Delray Beach